L'Oiseau bleu est le  de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon, et reste classé 1 semaine pour un total de  exemplaires vendus.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2009